Жерсон:
 Жерсон, Жан (1363-1429) — французский теолог.
 Жерсон, Ларс (род. 1990) — люксембургский футболист.

 Жерсон (род. 1941) — бразильский футболист, чемпион мира.
 Жерсон да Силва — бразильский футболист.
 Жерсон Магран (род. 1985) — бразильский футболист.